Bluebird (en anglais, « oiseau bleu ») peut faire référence à :

 Bluebird, le nom anglais d'un oiseau d'Amérique du Nord, le Sialia ou merle bleu
 Bluebird Records, une maison de disques américaine
 Projet Bluebird, programme de recherche sur le contrôle mental commandé par la CIA entre 1951 et 1953, précurseur du Projet MKULTRA
 Bluebird, un personnage de fiction appartenant à l'univers de DC Comics
 Les bateaux Blue Bird K4 sont des bateaux de record de vitesse sur l'eau de Malcolm Campbell
 Bluebird, le titre d'une chanson de l'album Band on the Run de Paul McCartney et Wings publié en 1973
Bluebird Azurite, un personnage de fiction appartenant à l'univers de Steven Universe
Bluebird Azurite, le nom anglais d'une pierre précieuse de couleur bleu, vert et rouge
Bluebird Est une marque de puzzles produits en Europe et en Turquie créée en 2018.  Bluebird est attachée au respect de l’environnement avec des tailles de boites étudiées pour consommer le moins de carton possible, et ainsi minimiser son empreinte écologique en optimisant le transport entre les usines de production et les entrepôts de distribution situés en France.
 Le lac Bluebird, un lac du Colorado.
 Blue Bird est le 3ème opening de la série animée Naruto Shippuden, composé par le groupe Ikimono Gakari.

Cinéma 
 , un film américain réalisé par Lance Edmands en 2013.
 Bluebird, un film belgo-français réalisé par Jérémie Guez en 2018.

Télévision 
 Bluebird, un téléfilm néerlandais de Mijke de Jong diffusé en 2004.

Économie 

 Blue Bird Group, première compagnie de taxis d'Indonésie
  fabricant d'autobus scolaire.

Automobile 
 Bluebird Automotive, fabricant britannique véhicules électriques.
 Datsun puis Nissan Bluebird, toute une gamme d'automobiles depuis 1957, parentes, pour certains modèles, des Nissan Skyline, Nissan Maxima, et Laurel 
 Nissan Bluebird Sylphy, la descendante depuis l'an 2000 de la Datsun - Nissan Bluebird qui évolue depuis 1957 
 La Sunbeam Blue Bird, la Napier-Campbell Blue Bird, la Campbell-Napier-Railton Blue Bird et la Campbell-Railton Blue Bird sont les voitures de record de vitesse de Malcolm Campbell
 La Bluebird-Proteus CN7 est une voiture de record de vitesse terrestre de Malcolm et Donald Campbell

Voir aussi